Micropterus är ett släkte av fiskar. Micropterus ingår i familjen Centrarchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Micropterus